Алекса́ндр Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Александр Иванович — учёный, ректор ЧГСХИ в Чебоксарах.
 Кузнецов, Александр Иванович — народный артист Российской Федерации.
 Кузнецов, Александр Иванович — посол Российской Федерации в Эстонии.
 Кузнецов, Александр Иванович (1894—1975) — художник, автор эскиза советского ордена «Победа».
 Кузнецов, Александр Иванович (1905—1982) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.